La Leçon d'anatomie du docteur Tulp, l'un des plus célèbres tableaux de Rembrandt peint en 1632.
 La Leçon d'anatomie du docteur Deyman, un tableau fragmentaire de Rembrandt peint en 1656.
 La Leçon d'anatomie, un roman de Philip Roth – troisième du « cycle Zuckerman » – paru en 1983.
  Grey, leçons d'anatomie, le titre québécois de la série américaine Grey's Anatomy (2005).